YCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Colville Lake (Territori del Nord-Ovest) (Canada)